

Моррістаун — місто, штат Індіана
 Моррістаун — місто, штат Міннесота
 Моррістаун — місто, штат Нью-Джерсі
 Моррістаун — місто, штат Нью-Йорк
 Моррістаун — місто, штат Південна Дакота
 Моррістаун — місто, штат Теннессі
 Моррістаун — місто, штат Вермонт
 Моррістаун — селище, штат Нью-Йорк
 Моррістаун — селище, штат Огайо
 Моррістаун — переписна місцевість, штат Аризона